La côte picarde peut désigner : 
 la côte picarde, un littoral de la France ; 
 la Côte picarde (cyclisme), une course cycliste.